Остаточные напряжения  —  упругая деформация и соответствующее ей напряжение в твердом теле при отсутствии действия на него механического воздействия извне.

Остаточное напряжение возникает в материале в процессе его термообработки, переходе из жидкого состояния в твёрдое, при механической обработке, сварке и др. Остаточные напряжения в пластмассе, металле, стекле присутствуют всегда. Причиной возникновения остаточных напряжений является неоднородность деформированного состояния твердого тела из-за различного изменения в разных местах его длины или объема.

Возникновение остаточных напряжений при переходе материала из жидкого состояния в твердое объясняется тем, что затвердевание начинается в поверхностных слоях и сопровождается усадкой. Опережение затвердевания наружного слоя приводит к возникновению в нем внутренних напряжений растяжения. 

Остаточные напряжения могут быть сделаны в конструктивных целях (самораскрывающиеся космические антенны) или быть вредными. Вредные остаточные напряжения являются скрытым дефектом.   Для их уменьшения принимается комплекс мер.

Классификация  
Остаточные напряжения в зависимости от их размеров делятся на:

 Остаточные напряжения 1-го рода в размерах, сравнимых с размерами всего тела; 
 Остаточное напряжение 2-го рода или микроскопические, в размерах, сравнимых с размерами зерен металла. Микроскопические напряжения изучаются рентгенографическими методами; 
 Остаточное напряжение 3-го рода или субмикроскопические искажения, в размерах, сравнимых с размерами атомно-кристаллической решетки. 

Вредные остаточные напряжения (чаще растягивающие) приводят к разрушению изделия, появлению в нем трещин, ускорению образования коррозии. Полезные напряжения, чаще сжимающие, повышают упругость изделия, выносливость, увеличивают коррозионную стойкость.

Остаточные напряжения при сварке 
В процессе сварки конструкции при остывании металла в нем возникают напряжения вызванные неодинаковым нагревом основного и наплавленного металлов, усадкой металла после сварки, структурными изменениями в металле из-за нагрева и быстрого охлаждения, изменением растворимости газов в сварном шве при его охлаждении.  Внутренние напряжения способствуют как деформации или разрушению сварного изделия. Для устранения остаточных напряжения проводятся конструктивные и технологические мероприятия. 

Конструктивные мероприятия:

 В качестве основного металла выбирается металл, не образующий закалочных структур при остывании на воздухе. Металл электродов должен иметь пластические свойства которого не ниже пластических свойств основного металла. 
 В процессе сварки нельзя допускать концентрацию швов и их пересечения.
 При сварке следует избегать швов в виде замкнутых контуров. Это увеличивает плоскостную напряженность.
 Следует избегать сварочных косынок, накладок приводящих к увеличению плоскостных напряжений.
 При сварке необходимо отдавать предпочтение стыковым швам, являющимися менее жесткими. В них концентрация силовых напряжений намного меньше, чем в угловых швах.
 В процессе проектирования сварных конструкций надо предусматривать возможность изготовления отдельных сварных узлов, которые потом можно было бы соединять в общую конструкцию. Это в целом снижает плоскостную напряженность.

Технологические мероприятия:
 Предварительный и сопутствующий подогрев изделий в процессе варки;
 После сварки горячий металл проковывают;
 Отпуск после сварки снижает остаточные напряжения на 85-90%; 
 Прокатка сварных швов.

Использование  
Остаточное напряжение используют для изготовления пружин, самораскрывающихся антенн, металлических рулеток и других изделий. При этом проводят отпуск металла. Остаточные напряжения обычно возникают при закалке в результате термической обработки.

Литература 
 Башкатов А.В. Напряжения и деформации при сварке. Воронеж. Изд. ВГТУ. 1999.
 Гликман Л. А., Методы определения остаточных напряжений, «Тр. Ленингр. инж.-экон. ин-та», 1960, вып. 30; 
 Биргер И. А. Остаточные напряжения, М., 1963; 
 Уголев Б. Н. Внутренние напряжения в древесине при ее сушке, М.—Л., 1959; 
 Васильев Д. М.,  Добродеева Н. М., «Физика твердого тела», 1962, т. 4, № 1, с. 140—47.
 П.Я.Бокин. Механические свойства силикатных стёкол, 29. Наука, Л., 1970.
 Hosford, William F. 2005. "Residual Stresses." In Mechanical Behavior of Materials, 308–321. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-84670-7
 Cary, Howard B. and Scott C. Helzer (2005). Modern Welding Technology. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education. ISBN 0-13-113029-3.
 Shajer, Gary S. 2013. Practical Residual Stress Measurement Methods. Wiley. ISBN 978-1-118-34237-4

Ссылки 
 НАПРЯЖЕНИЕ ОСТАТОЧНОЕ 
 Типичные поля остаточных напряжений в сварных соединениях

Примечания 

Сварка